Ла Солусион Сомос Тодос има више значења:

 Ла Солусион Сомос Тодос, Аројо Ондо (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Солусион Сомос Тодос, Ла Алијанза (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику